Miejscowości w USA:
 Cruger – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
Gminy w USA:
 Cruger (ang. Cruger Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford